Val 1932 kan syfta på:

Andrakammarvalet i Sverige 1932
Riksdagsvalet i Tyskland 1932 (juli)
Riksdagsvalet i Tyskland 1932 (november)
Presidentvalet i USA 1932